Kelemen Béla (1863–1944) politikus, ügyvéd
 Kelemen Béla (1865–1944) magyarországi nyelvész, szótáríró, esztéta
 Kelemen Béla (1887–1953) labdarúgó, az 1906–1907-es bajnokság gólkirálya
 Kelemen Béla (1913–1982) romániai magyar nyelvész, szótáríró